Therapeutische Lokalanästhesie steht für:

 Therapeutische Lokalanästhesie, ein nicht wissenschaftliches Verfahren der Alternativmedizin zur Behandlung chronischer Schmerzen
 Therapeutische Lokalanästhesie (Zahnmedizin), selten verwendeter Begriff für Nervenanästhesie bei akuten Zahnschmerzen